

Aziende 
 Müller  – azienda alimentare lussemburghese
 Müller Holding  – catena di negozi tedesca
 Moto Müller  – casa motociclistica italiana attiva dal 1949 al 1979
 Müller Weingarten - azienda tedesca di presse e macchine

Geografia 
 Müller  – piattaforma glaciale antartica

Persone 

 Müller  – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Mueller